RD 840 peut désigner plusieurs routes départementales en France, elles-mêmes issues du déclassement de routes nationales :
 Route nationale 140 (dans l'Aveyron et le Lot)
 Route nationale 840 (en Normandie)

Voir aussi 
 Réseau routier de l'Aveyron 
 Réseau routier du Lot